Nova União (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Nova União (Rondônia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia